Brousse kan syfta på:

Orter 

 Brousse, Creuse, fransk kommun i departementet Creuse
 Brousse, Puy-de-Dôme, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Brousse, Tarn,  fransk kommun i departementet Tarn
 Brousse-le-Château,  fransk kommun i departementet Aveyron
 Brousse, Turkiet, stad i Turkiet

Personer 

 François Brousse (1913–1995), fransk filosofiprofessor och författare
 Paul Brousse (1844–1912), fransk socialist och medicinare